Пе́ркович () — хорватская фамилия.

Известные носители 
 Перкович, Луис (1931—2017) — государственный, политический и общественный деятель Перу.
 Перкович, Маргарита (род. 1941) — уругвайский политик хорватского происхождения.
 Перкович, Марко (род. 1966) — хорватский поп-певец.
 Перкович, Мауро (род. 2003) — хорватский футболист.
 Перкович, Сандра (род. 1990) — хорватская легкоатлетка, олимпийская чемпионка в метании диска.